Александр Кулико́вский:
 Куликовский, Александр Александрович (1901 — после 1969) — советский железнодорожник, партизан Крыма.
 Куликовский, Александр Вячеславович (род. 1997) — российский велогонщик.
 Куликовский, Александр Никанорович (1851 — после 1916) — русский генерал-майор.